Soumagne steht für:

 Soumagne, Gemeinde in der belgischen Provinz Lüttich

Soumagne ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Soumagne (1927–2003), deutscher Mundartdichter
 Pierre Soumagne (* 1987), französischer Karambolagespieler 

Siehe auch:
 Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“
 Tunnel von Soumagne, Eisenbahntunnel in Belgien